Шупљорога говеда
 Говеда (потпородица)
 Говедо
 Права говеда